Росмур има више значења:
 Росмур (Њу Џерзи)
 Росмур (Калифорнија)
 Росмур (Мериленд)